Ли А́ллен Те́ргесен (; род. 8 июля 1965, Айворитон, Коннектикут, США) — американский актёр, известный по ролям в фильмах «На гребне волны» и «Монстр», а также в телесериалах «Тюрьма Оз», «Отчаянные домохозяйки», «Чудеса науки» и «Поколение убийц».

Биография 
Ли Тергесен родился в штате Коннектикут, США, в деревне Айворитон. Когда ему исполнилось 18 лет, он переехал в Нью-Йорк и поступил в American Musical and Dramatic Academy (Американская музыкально-драматическая академия) в Манхэттене на два года. После окончания академии он работал в The Empire Diner в Манхэттене. В интервью он сказал: «Я не был великим официантом. Я веселился, но давал много чего. Для меня это место как водоворот».

Потом случайно он встретил Тома Фонтана в ресторане. Он жил неподалеку от ресторана, где работал Ли Тергесен. Через некоторое время Ли Тергесен едет в Лос-Анджелес, чтобы помочь Тому. И там друг Тома Фонтаны предлагает стать Ли актёром. И он начал свою актёрскую деятельность.

Личная жизнь 
В 2011 году Тергесен женился на Юко Отомо, у них родилась дочь Лили (род. 05.12.2012). Его брат, Крис Тергесен, женат на актрисе Тони Льюис.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Выпускники Региональной средней школы Долины
Киноактёры США